Mendon Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Mendon Township du comté d'Adams en Illinois.
 Mendon Township du comté de Clayton en Iowa.
  du comté de Saint-Joseph dans le Michigan.
 Mendon Township du comté de Chariton dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships